Żabianka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia est l'un des trente quatre arrondissements de Gdańsk
 Żabianka est un village de la voïvodie de Lublin.
 Żabianka est un village de la voïvodie de Mazovie.